Vavatenina (district), een district van Madagaskar
Vavatenina (stad), de hoofdplaats van dit district